Бейбит Амиржанович Татишев (27 июля 1984 Гурьев, Казахская ССР) — казахстанский футболист, полузащитник.

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в «Мунайлы», фарм-клуб «Атырау», где являлся основным бомбардиром клуба. Далее игровая карьера проходила уже непосредственно в «Атырау», откуда его дважды отдавали в аренду в клубы первой лиги «Каспий» и «Байтерек». В 2010 году им заинтересовались в «Жетысу», но переход не произошёл. В 2014 году самовольно перешёл в «Жетысу». В начале 2015 года перешёл в «Каспий».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Байтерек»
Игроки ФК «Каспий» Актау